Privateer (engl. für Kaperschiff) bezeichnet:

 Consolidated PB4Y Privateer, ein Seefernaufklärer und Patrouillenbomber der US Navy im Zweiten Weltkrieg  
 Wing Commander: Privateer, ein Computerspiel von 1993